Tafilah guvernement () är ett av Jordaniens tolv guvernement (muhafazah).  Den administrativa huvudorten är Tafilah. Guvernementet gränsar mot guvernementen Karak, Ma'an och Akaba samt Israel.

Guvernementet har 75 267 invånare och en yta på 2 114 km².

Administrativ indelning  
Guvernementet är indelat i tre administrativa enheter (Nahia):  
 Al-Hasa
 Tafila
 Bisaira

Källor

Externa länkar 
 Statoids - Jordanien 

 

Jordaniens geografi